Сборная США по шахматам представляет США на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация США. Наивысший рейтинг сборной — 2770 (2022).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2022

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах:
 Сейраван, Яссер — 10 раз (1980—1982, 1986—1994, 1998—2002).
 Роберт Бирн, Ларри Кристиансен и Борис Гулько — все по 9 раз.

 На командных чемпионатах мира: Ларри Кристиансен, Борис Гулько, Григорий Кайданов, Александр Онищук (все по 3 раза)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Пятикратный победитель — 1931, 1933, 1935, 1937, 1976
  Пятикратный серебряный призёр — 1928, 1960, 1966, 1990, 1998
  Восьмикратный бронзовый призёр — 1974, 1978, 1982, 1984, 1986, 1996, 2006, 2008
Всего: 18 медалей

Командный чемпионат мира по шахматам

  Чемпион — 1993
  Двукратный серебряный призёр — 1997, 2010

Всего: 3 медали

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам

Примечания

Ссылки 

Ш
С
Шахматы в США